Schwarzwinkel  steht für: 
 Schwarzwinkel (Schönheide), Ortsteil der Gemeinde Schönheide, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Schwarzwinkel (Rehau), Ortsteil der Stadt Rehau, Landkreis Hof, Bayern